Колонија ел Росарио има више значења:

 Колонија ел Росарио, Чајо, Рестауранте (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Колонија ел Росарио (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија ел Росарио (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику